Свяще́нный сино́д () — орган высшего церковного управления в Православных поместных церквах.

 Священный синод Константинопольской православной церкви
 Священный синод Александрийской православной церкви
 Священный синод Антиохийской православной церкви
 
 Священный синод Русской православной церкви (до 1917 — Святейший правительствующий синод)
Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей
 Священный синод Белорусской православной церкви
 Священный синод Украинской православной церкви
 Священный синод Православной церкви Молдовы
 Синод Эстонской православной церкви
 Синод Латвийской православной церкви
 Синод Казахстанского митрополичьего округа
 Синод Среднеазиатского митрополичьего округа
 Священный синод Грузинской православной церкви
 
 
 Священный синод Кипрской православной церкви
 Священный архиерейский синод Сербской православной церкви
 
 Священный синод Элладской православной церкви
 Священный синод Албанской православной церкви
 Священный синод Польской православной церкви
 Священный синод Православной церкви Чешских земель и Словакии
 Священный синод Православной церкви в Америке

См. также 
 Священный сенот

Церковное право